Buwert ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Buwert (1897–1989), deutscher Wirtschaftsrechtsexperte und Wirtschaftsprüfer
 Harald Buwert, deutscher Science-Fiction-Autor